A 2022. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es versenyszámát február 20-án rendezték. A versenyzők a távot szabad stílusban teljesítették. Az aranyérmet a norvég Therese Johaug nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
A verseny eredetileg 14:30-kor kezdődött volna, de a rajtot a kedvezőtlen időjárás miatt 11 órára előrehozták (magyar idő szerint 4 órára). Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

Sífutás a 2022. évi téli olimpiai játékokon